Behringen est un nom propre qui peut désigner les lieux suivants:

 Behringen (Bispingen), quartier de la commune Bispingen, arrondissement de la Lande, Basse-Saxe
 Behringen (Stadtilm), quartier de la ville Stadtilm, arrondissement d'Ilm, Thuringe
 Behringen (Hörselberg-Hainich), quartier de la commune Hörselberg-Hainich, arrondissement de Wartburg, Thuringe

Homonymie de toponyme